Németország
Mertendorf, település Szász-Anhalt tartományban
Mertendorf, település Türingia tartományban